Der Sport in der Schweiz umfasst zahlreiche Sportarten, der Schwerpunkt liegt dabei im Wintersport.

Historische Sportarten / Volkssport 

Zwar haben im 20. Jahrhundert auch in der Schweiz die international üblichen Sommer- und Winter-Sportarten Verbreitung gefunden und traditionelle Volkssporte in der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend verdrängt. Jedoch pflegen insbesondere mit der Schweizer Volkskultur verbundene Kreise nach wie vor auch traditionelle Sportarten wie Hornussen, Schwingen und Unspunnenstein-Werfen, die bei Grossanlässen nach wie vor Zehntausende von Zuschauern anlocken. Andere, vor allem regional oder lokal vorkommende sportliche Betätigungen und Bräuche sind hingegen oft in Vergessenheit geraten. Die Jenischen pflegen, weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit, eine eigene Sportart namens Bootschen, die man als urtümliche Variante von Boccia oder Boule beschreiben kann.

Breitensport

Im Winter 
Die Schweiz ist auf Grund ihrer Lage eher eine Wintersportnation. Viele Schweizer gehen im Winter in Form eines Tagesausfluges in die Berge um die Sportarten Ski Alpin, Snowboard oder auch Schlitteln auszuüben. Ferner wird auch recht häufig Langlauf betrieben (beispielsweise am Engadin Skimarathon). Durch die veränderte Demographie und insbesondere durch die Migration, hat sich das Freizeitverhalten der Bevölkerung in den letzten Jahren stark verändert. Der Anteil der Bevölkerung die Skisportarten betreibt, ist rückläufig.

Beliebte Wintersportregionen sind entlang der Alpen vorwiegend im Kanton Graubünden, der Zentralschweiz, im Berner Oberland oder im Kanton Wallis zu finden.

Im Sommer 
Im Sommer sind Wandern, Schwimmen, Velofahren (Fahrradfahren), Inlineskaten oder Fussball bei einer breiteren Bevölkerung beliebt.

Auf Grund der vielen Seen und Flüsse wird das Segeln, Windsurfen und Fischen und auf Grund der Berge das Mountainbiken gerne betrieben.

Insbesondere im Sommer gehen viele Sportschützen und im Herbst viele Jäger ihrem Präzisionshobby nach.

Jugendsport 
Starke Verbandsstrukturen und das staatliche Förderungsprogramm Jugend und Sport des Bundesamtes für Sport ermöglichen die Durchführung von vielen Ferien-Sport-Lagern für Jugendliche.
Jungen Spitzensportlern wird ermöglicht eine spezielle Rekrutenschule zu absolvieren.

Wettkampfsport 
Mit 311'000 Aktivmitgliedern und 2977 Vereinen ist der Schweizerische Turnverband der grösste Vereinsverband mit Wettkampfsport der Schweiz, gefolgt vom Schweizerischen Fussballverband mit 276'000 Aktivmitgliedern und 1396 Vereinen. Gefolgt wird es vom Sportschiessen, welches von ca. 85'000 Personen in Einzel- und Teamwettkämpfen betrieben wird. Beliebt sind ebenfalls Volleyball, Handball mit 22'000 lizenzierten Spielern und in auch immer mehr Trendsportarten wie Unihockey, das in jüngster Zeit mit über 29'000 Lizenzierten Handball als 4. populärste Sportart abgelöst hat, und Beachvolleyball. Eishockey sowie Curling haben in vielen Regionen ebenfalls einen sehr hohen Stellenwert.

Daneben sind noch Tennis, Golf, Squash, Kegeln, Bowling oder Schach sowie Ringen erwähnenswert. Nicht zu vergessen ist das beliebteste Spiel der Schweizer, der Jass.

Spitzensport 
Durch den Erfolg der Alinghi wurde bestätigt, dass die Schweiz auch eine Segelnation ist; wobei die Schweiz bei der Anzahl der Segelboote pro Kopf weltweit auf Platz 2 liegt. Erfolge kann die Schweiz auch dank Martina Hingis, Patty Schnyder, Roger Federer und Stan Wawrinka im Tennis vorweisen.

Tatsächlich haben Schweizer Sportler – vielfach unbeachtet von der breiten Öffentlichkeit – in den verschiedensten Sportarten eine Spitzenstellung. So unter anderem im Beachvolleyball, Bobsport, Curling, Eiskunstlauf, Faustball, Fechten, Gleitschirmfliegen, Judo, Orientierungslauf, Mountainbike, Radball, Rudern, Schiessen, Seilziehen, Snowboard, Tennis, Triathlon, Unihockey.

Die grössten Zuschaueraufmärsche in den Schweizer Ligen findet man im Fussball und Eishockey, gefolgt von Handball. Bei den Nationalmannschaften ist die Fussball-Nationalmannschaft die Nummer 1 bei den Schweizern, gefolgt von der Eishockey-Nationalmannschaft. Die beliebteste Einzelsportart bei den TV-Zuschauern ist Ski Alpin, gefolgt von Formel 1, Radsport und Tennis.

Auch im Motorsport hatten Rennfahrer aus der Schweiz weltweite Erfolge. So wurden in der Formel 1 Clay Regazzoni und Joseph Siffert zu Weltklasse-Piloten und im Motorradsport wurden Rolf Biland Strassenweltmeister sowie Marcel Gerhard 1992 Motorrad-Langbahnweltmeister. In Flims, im Kanton Graubünden, gibt es seit mehreren Jahren ein internationales Eisspeedwayrennen.

Der Schweizer Meister wird in verschiedenen Sportarten ermittelt.

Sportverbände in der Schweiz

Weltsportverbände mit Sitz in der Schweiz  
Verschiedene bedeutende Weltverbände im Sport haben ihren Sitz in der Schweiz:

 Olympische Spiele: Internationales Olympisches Komitee (IOC) in Lausanne und Association of IOC Recognised International Sports Federations (ARISF) (deutsch: Verband der vom IOC anerkannten Sportverbände) in Lausanne
 Internationaler Sportgerichtshof in Lausanne

 Alpinismus: Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) in Bern
 Autosport: Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) in Genf (nur Administration)
 Baseball: World Baseball Softball Confederation (WBSC) in Lausanne und Confederation of European Baseball (CEB) in Lausanne
 Basketball: Fédération Internationale de Basketball (FIBA) in Mies
 Bergsport (Klettern, Skitouren):  Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) in Bern
 Billard: Confédération Européenne de Billard (CEB) in Lausanne
 Bob & Skeleton: International Bobsleigh & Skeleton Federation (FIBT) in Lausanne
 Bogenschiessen: World Archery Federation (WA) in Lausanne und International Field Archery Association in Lugano
 Boxen (Amateur): Association Internationale de Boxe Amateure (AIBA) in Lausanne
 Bridge: World Bridge Federation (WBF) in Lausanne
 Curling: European Curling Federation in Bern
 Eishockey: International Ice Hockey Federation (IIHF) in Zürich
 Eislauf: International Skating Union (ISU) in Lausanne
 Fechtsport: Fédération Internationale d’Escrime (FIE) in Lausanne
 Flugsport: Fédération Aéronautique Internationale (FAI) in Lausanne
 Fussball: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) in Zürich, Union of European Football Associations (UEFA) in Nyon, Association of European Professional Football Leagues (EPFL) (Verband europäischer professioneller Fussballligen) in Nyon und International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) in Lausanne
 Golf: International Golf Federation (IGF) in Lausanne
 Gymnastik: Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) in Moutier und Union Européenne de Gymnastique (UEG) in Lausanne
 Handball: International Handball Federation (IHF) in Basel
 Hockey: Fédération Internationale de Hockey (FIH) in Lausanne
 Inline-Skaterhockey: International Inline Skater Hockey Federation (IISHF) in La Heutte
 Judo: International Judo Federation (IJF) in Lausanne
 Kanu: Internationaler Kanuverband (ICF) in Lausanne
 Klettern (Wettkampfklettern): International Federation of Sport Climbing (IFSC) in Bern
 Leichtathletik: European Athletic Association (EAA) in Lausanne
 Luftsport: Fédération Aéronautique Internationale (FAI) in Lausanne
 Minigolf: World Minigolf Sport Federation (WMF) in Bern
 Motorsport: Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) in Mies und FIM Europe in Mies
 Pferdesport: International Federation of Equestrian Sports (FEI) in Lausanne
 Radsport: Union Cycliste Internationale (UCI) in Aigle und Union Européenne de Cyclisme (UEC) in Aigle
 Ringen: Fédération Internationale des Luttes Associées (FILA) in Lausanne
 Rhönrad: Internationaler Rhönradturn-Verband (IRV) in Bern
 Rudern: Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) in Lausanne
 Schach: Fédération Internationale des Échecs (FIDE) in Lausanne
 Schwimmsport: Fédération Internationale de Natation (FINA) in Lausanne
 Seniorensport: International Masters Games Association (IMGA) in Lausanne
 Skisport: Fédération Internationale de Ski (FIS) in Oberhofen am Thunersee
 Skibergsteigen/Skitouren: International Ski Mountaineering Federation (ISMF) in Lausanne
 Sportmedizin: Fédération Internationale de Médecine du Sport (FIMS) in Lausanne
 Tanzen: World Dance Sport Federation (WDSF) in Lausanne
 Tischtennis: International Table Tennis Federation (ITTF) in Lausanne
 Triathlon: International Triathlon Union (ITU) in Lausanne
 Volleyball: Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) in Lausanne
 Wrestling: United World Wrestling (UWW) in Corsier-sur-Vevey

Schweizer Sporthilfe 
Die 1970 gegründete Stiftung Schweizer Sporthilfe ist eine nicht-subventionierte, gemeinnützige Non-Profit-Organisation, welche zusammen mit Swiss Olympic und dem Bundesamt für Sport zu den wichtigsten Sport-Organisationen der Schweiz gehört.

Siehe auch 
 Olympische Geschichte der Schweiz
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus der Schweiz
 Liste der höchsten Sportligen in der Schweiz
 Sportler des Jahres (Schweiz)
 Liste von Fussballstadien in der Schweiz
 Liste von Eisstadien in der Schweiz
 Fussballschweizer

Einzelnachweise

Weblinks